IRST – InfraRed Search and Track, ricerca ed inseguimento in infrarosso.
 ITC-irst – Centro di Ricerca Scientifica e Tecnologica della Fondazione Bruno Kessler.
 IRST– Istituto Tumori della Romagna IRST